Szabó Katalin (1935) a TV-Híradó szerkesztője 1964-től
Szabó Katalin (1944–2017) közgazdász, egyetemi tanár
Szabó Katalin orvostörténész, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum főmuzeológusa
Szabó Katalin (1960) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
Szabó Katalin (1968) romániai magyar tornász
Szabó Katalin (1986) evezős